Andalusier bezeichnet:
 die Einwohner von Andalusien
 schwarzer Herrenfilzhut mit Kinnband aus Spanien
 eine Pferderasse, siehe Andalusier (Pferd)
 eine Haushuhnrasse, siehe Andalusier (Huhn)